L'échec est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint, et peut être vu comme l'opposé de succès, mais cela peut aussi désigner un sentiment qui surgit lorsque l'on regrette quelque chose, au même titre que le regret. 

Dans son sens le plus général, un échec est une situation qui résulte d'une action n'ayant pas abouti au résultat escompté.
 Échec thérapeutique, dans la médecine ;
 Échec scolaire, dans l'éducation ;
 Échec cinématographique, dans l'exploitation d'un film ;
 Échec entrepreneurial, dans les affaires.

Jeu 
Plus spécifiquement, échec ou échecs peut désigner :
 échecs, un jeu de société ;
 échec au roi, une attaque contre le roi au jeu d'échecs,
 échec et mat, une menace imparable contre le roi qui met fin à la partie.
 par leurs similitudes aux « échecs européens », on désigne quelquefois le shogi comme « échecs japonais », le xiangqi comme « échecs chinois », le makruk comme « échecs thaïs », le shatar comme « échecs mongols », le jangqi comme « échecs coréens », etc. Tous ces jeux ainsi que le chatrang (Perse) et le chaturanga (Inde) ont une origine commune, probablement en Perse ou dans le nord de l’Inde ou en Chine dans les cinq premiers siècles de notre ère.

Voir aussi 
 Atychiphobie, peur de l'échec